Сент-Жемм-Мартая́к () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 80 км на південний схід від Бордо, 45 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 136 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 363,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Жемм-Мартаяк на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Жемм-Мартаяк на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Жемм-Мартаяк на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Жемм-Мартаяк на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Жемм-Мартаяк на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна